Jakob Lange er navnet på flere personer:

 Jakob Lange (botaniker) (1864-1941) – dansk hortonom (Jakob Emanuel Lange)
 Jakob Lange (politiker) (født 1946) – dansk studiechef og tidligere politiker, sønnesøn af ovennævnte